Тренделенбург — немецкая фамилия

 Тренделенбург, Адольф (1802 — 1872) — немецкий философ.
  (1844—1924) — выдающийся немецкий врач, хирург и гинеколог, ученый.
 Тренделенбург, Пауль (1884—1931) — известный фармаколог и токсиколог.

См. также 

 
 
 Положение Тренделенбурга
 
  (усоверш. Трояновым)

Примечания